Amerikai Egyesült Államok
 Silver Creek (Colorado)
 Silver Creek (Georgia)
 Silver Creek (Kalifornia)
 Silver Creek (Lake megye, Minnesota)
 Silver Creek (Wright megye, Minnesota)
 Silver Creek (Mississippi)
 Silver Creek (Missouri)
 Silver Creek (Nebraska)
 Silver Creek (New York)
 Silver Creek (Ohio)
 Silver Creek (Tennessee)
 Silver Creek (Washington)
 Silver Creek (Wisconsin)
 Ausztrália
 Silver Creek (Queensland)
 Belize
 Silver Creek (Belize)